Союз коммунистов — первая в истории международная коммунистическая организация, создателями и руководителями которой были Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
 Всесоюзная партия «Союз коммунистов» — одна из первых созданных после роспуска КПСС коммунистических партий, организована в ноябре 1991 г. на базе Марксистской платформы в КПСС.

См. также 
 Союз коммунистов Югославии — с 1945 по 1990 гг. правящая партия в Югославии. До 1952 года именовалась Коммунистическая партия Югославии.
 Краевые организации СКЮ:
 Союз коммунистов Боснии и Герцеговины
 Союз коммунистов Воеводины
 Союз коммунистов Косова
 Союз коммунистов Македонии
 Союз коммунистов Сербии
 Союз коммунистов Словении
 Союз коммунистов Хорватии
 Союз коммунистов Черногории
 Союз коммунистов Украины  — запрещенная в Украине политическая партия, основанная в 1992 году.
 Союз коммунистов Латвии — политическая организация, основанная в 1992 году.
 Союз коммунистов Крыма — политическая партия, основанная в 1993 году.
 Союз коммунистов-интернационалистов — троцкистский интернационал
 Коммунистическая лига